Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

76e régiment d'infanterie
 76e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires